Rathaus-Galerie ist der Name folgender Einkaufszentren: 
 Rathaus-Galerie Dormagen (seit 1995)
 Rathaus Galerie Essen (seit 1979)
 Rathaus-Galerie Hagen (seit 2014)
 Rathaus-Galerie Leverkusen (seit 2010)
 Rathaus-Galerie Wuppertal (seit 1994)